Loterie sau Loteria poate fi:

 Loterie, formă de joc de noroc
 Loterie solară, roman științifico-fantastic
 Loteria Română, monopolul jocurilor de noroc din România
 Loteria bonurilor fiscale, o măsură luată de Guvernul României prin Ordonanța de Guvern nr. 10/2015
 Loteria I, dosar de corupție din România
 Loteria II, dosar de corupție din România